Суперкубок Франции по футболу 1995 года () — 1-й розыгрыш Суперкубка Франции, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпион Лиги 1 и обладатель Кубка Франции предыдущего сезона. Матч состоялся 3 января 1996 года на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» в Бресте. Матч обслуживал судья Дидье Пошар
.

Обладателем суперкубка Франции стал «ПСЖ», выигравший у «Нанта» в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время матча.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Статистика матча

См. также 
 Чемпионат Франции по футболу 1994/1995
 Кубок Франции по футболу 1994/1995

1995
Франция
Франция
Суперкубок Франции 1995
Суперкубок Франции 1995
События 3 января
Январь 1996 года
Спорт в Бресте (Франция)
Спорт во Франции в 1995 году
Спорт во Франции в 1996 году